Amarantino – abitanti di Amarante (Brasile)
Amarantino – abitanti di Amarante do Maranhão